Ramoconidiifera är ett släkte av svampar. Ramoconidiifera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ramoconidiifera